Die polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1963 war die 19. Austragung dieses Wettbewerbs. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von WKSz Legion Warszawa, während sich der Titelverteidiger KKSz Kraków mit dem siebten Platz begnügen musste.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1963.

Modus 

Für die Vorrunde hatten sich in den Meisterschaften der Woiwodschaften 23 Mannschaften qualifiziert, diese spielten in drei regionalen Gruppen jeweils ein einfaches Rundenturnier. Die drei Gruppensieger qualifizierten sich für die Endrunde, für welche außerdem die ersten Neun der polnischen Mannschaftsmeisterschaft 1962 vorberechtigt waren (durch den Verzicht einer vorberechtigten Mannschaft qualifizierte sich ausnahmsweise auch der beste Gruppenzweite).
Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage). Die Mannschaftsstärke betrug acht Bretter, dabei musste am siebten Brett ein Jugendlicher und am achten Brett eine Frau aufgestellt werden.

Termine und Spielort 

Gruppe I der Vorrunde wurde dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt, diese war als interregionale Liga von fünf Woiwodschaften gebildet worden, mit der Absicht, eine einheitliche zweite Liga zu gründen (allerdings wurde diese Absicht in den Folgejahren nicht weiter verfolgt). Die Gruppe II wurde vom 2. bis 6. Dezember 1962 in Białystok gespielt, die Gruppe III in Łódź. Die Endrunde fand vom 20. bis 27. April 1963 in Wisła statt.

Vorrunde

Gruppe I

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Gruppe II

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Gruppe III

Abschlusstabelle 

Anmerkung: Nowa Huta war durch das bessere Ergebnis an Brett 1 Gruppensieger.

Entscheidungen

Kreuztabelle

Endrunde

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Sportveranstaltung in Polen
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Schachveranstaltung 1963